Campagnesi – abitanti di Avigliano (Campagna)
Campagnesi – abitanti di Camaldoli (Campagna)
Campagnesi – abitanti di Campagna (Italia)
Campagnesi – abitanti di Folcata
Campagnesi – abitanti di Galdo (Campagna)
Campagnesi – abitanti di Mattinelle
Campagnesi – abitanti di Romandola-Madonna del Ponte
Campagnesi – abitanti di Santa Maria La Nova